Лиццано-ин-Бельведере () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Болонья.

Население составляет 2248 человек, плотность населения составляет 26 чел./км². Занимает площадь 85 км². Почтовый индекс — 40042. Телефонный код — 0534.

Покровителем коммуны почитается святой Мамант, празднование 17 августа.

Города-побратимы 
  Хильцинген, Германия

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта